Parkin – città nella Contea di Cross, Arkansas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Jon Parkin – ex calciatore inglese
 Terence Parkin – nuotatore sudafricano
 Tim Parkin – ex calciatore inglese